Selden (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Selden (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.